Три корабля Королевского флота назывались HMS Polyphemus, в честь мифологического циклопа Полифема:

 Polyphemus — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1782; превращен в пороховой склад в 1813; разобран в 1827.
 Polyphemus — деревянный колесный шлюп; спущен на воду в 1840; разбился у Ютландии в 1856.
 Polyphemus — таранный миноносец; в строю с 1881 по 1903.

Четвертый Polyphemus планировался как 18 300-тонный авианосец типа Centaur; отменен в октябре 1945.

См. также 
 HMS Southampton, лёгкий крейсер типа Town 1936 года во время постройки назывался Polyphemus.